TLV kan refereren aan:

 TLV, IATA-luchthavencode voor het vliegveld van Tel Aviv
 TLV, afkorting voor Terugslagloze vuurmond
 TLV, Threshold Limit Value, zie MAC-waarde 
 TL-verlichting, zie Fluorescentielamp